, famille d'artistes italiens ;
 Christian Gerini, maître de conférences ;
 Claudia Gerini (née en 1971), actrice italienne ;
 Gerino Gerini (1923-2013), pilote automobile italien ;
 Marco Gerini (né en 1971), joueur italien de water-polo.